Robot může být:

 robot – samostatně pracující automatický nebo poloautomatický stroj, například
 kuchyňský robot – kuchyňský strojek, malý elektrospotřebič, pomocník v kuchyni
 operační robot – složitý lékařský přístroj určený pro náročné laparoskopické operace
 droid – robot s vlastní inteligencí, dosud však nebyl žádný droid vynalezen
 internetový robot – zván též jenom bot, speciální software pro pravidelnou činnost prováděnou na internetu
 Wikipedie:Bot – obdoba internetového robota na Wikipedii
 Botnet – síť počítačů infikovaných malwarem

v kultuře je také známo několik fiktivních robotů (samostatně pracujících strojů), například

 Robot Emil – fiktivní televizní postava ze stejnojmenného českého televizního seriálu a z komiksu časopisu ABC
 R. Daneel Olivaw – robot z příběhů amerického spisovatele Isaaca Asimova
 R. Giskard Reventlov – robot z příběhů amerického spisovatele Isaaca Asimova
 fiktivní postavy z divadelní hry R.U.R. od Karla Čapka, odtud pochází slovo robot
 postavy z televizní ságy a ságy PC her Star Wars, nejznámější jsou R2-D2 a C-3PO
 kyborgové a další roboti z televizní ságy a ságy PC her Terminátor
 různí roboti z televizního snímku Roboti z roku 2005
 roboti z knihy Já, robot a z filmu Já, robot touto knihou inspirovaném